H11 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS H11, un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Racehorse (H11), un destroyer de la Royal Navy.

Médecine
 Autres affections de la conjonctive, d'après la classification internationale des maladies ;
 H11, un type d'hémagglutinine dans le virus de la grippe.

Transports
Route 
  Route principale suisse 11 reliant Vionnaz à Wassen.

Signalisation 
 Un type de panneau de signalisation d'intérêt culturel et touristique en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres